Панах Алі-хан (, , *1693, Агдамський район — †1763, Шираз) — хан Карабаху, полководець, засновник ханської династії Джеванширів і перший правитель Карабаського ханства.

Життєпис 
Належав до пемені джеваншир. Син Ібрагім Халіл-аги, голови племені джеваншир та магала Отуг-акі. разом з братом Ібрагім Халіл-агою розпочав службу у Надир Кулі-хана Афшара. 1736 року останній наказав переселити плем'я джеваншир з Карабаху до Хорасану. У 1738 року Панах Алі втік до Карабаху,  де переховувався до смерті Надира у 1747 році. Після цього доволі швидко зумів захопити значну частину Карабаського беклярбекства. 1748 року оголосив себе ханом, заснувавши резиденцію Баят. Його титул визнав перський володар Аділь-шах. 1752 року переносить резиденцію до фортеці Тарнаут. 1756 року заснував столицю Панахабад. Зумів відбити напад Мухаммед-Гасан-хана з племені каджар. 1759 року долучився до векіля Карім Хан Занда, передавши владу в ханстві синові Мехралі-беку.

За нього до Карабаху був приєднаний Зангезур і поставлені в залежність хани Гянджі, Нахічевані, Єревана й Ардебіля, а також ліквідовано самоврядування вірменських меліків (воєвод) Нагірного Карабаху  . 

У вірменських джерелах названий також ханом області Хамсаї . 

Влаштувавшись у Нагірному Карабасі завдяки усобиці серед місцевих правителів, Панах-хан і його син Ібрагім несуть відповідальність за масовий вихід вірменського населення з цього регіону .

Генеалогія

Примітки 

Карабаські хани
Історія Карабаху
Народились 1693
Померли 1763
Персоналії за алфавітом
Померли в Ширазі
Уродженці Агдамського району